Escobar je příjmení více osobností:

 Andrés Escobar – více jmen
 Manuel Escobar (* 1984) – venezuelský sportovní lezec a vicemistr světa
 Manolo Escobar (1931–2013) – španělský zpěvák
 Pablo Escobar (1949–1993) – kolumbijský drogový baron
 Pêro Escobar (15. století – 16. století) – portugalský mořeplavec

jiné
 Escobar de Campos – španělské město v provincii León
 Escobar Partido – část argentinské provincie Buenos Aires
 Escobaria – rostlinný rod z čeledi kaktusovité, podle mexických botaniků
 Pêro Escobar (F 335) – protiponorková fregata portugalského námořnictva (1955–1975)